Spojení písmen T a O může mít různé významy:

TO 
 TO – kód ISO 3166-2 pro Tongu
 BR-TO – kód ISO 3166-2 pro stát Tocantins
 anglická zkratka pro telegraph office – telegrafní úřad
 anglická zkratka pro telephone office – telefonní úřad
 * bývalá SPZ okresu Topoľčany
 zkratka pro tiskový odbor
 trampská, tábornická a skautská zkratka pro táborový oheň
 trampská zkratka pro trampskou osadu
 turistický oddíl
  teritoriální obrana, jedna z ozbrojených sil Socialistické federativní republiky Jugoslávie
 toulavé osoby

To 
 To (film, 1990) – filmová adaptace románu Stephena Kinga
 To (film, 2017) – filmová adaptace románu Stephena Kinga
 To (kniha) – román Stephena Kinga z roku 1986
 „To“, přezdívka postavy z Reportáže psané na oprátce jménem Withan/Vitan, dozorce

to 

 české ukazovací zájmeno středního rodu
 anglická předložka
 tonžština – dvojpísmenný ISO 639 kód jazyka

.to 
 .to – internetová doména nejvyššího řádu pro Tongu

Reference

Externí odkazy